

Biologia
seme – organo di propagazione di molte piante.
seme – sinonimo di sperma

Fumetti
seme – termine giapponese utilizzato in anime e manga

Oplologia
seme – tipo di daga usato dai popoli Masai e Kikuyu del Kenya, nell'Africa orientale

Altro
seme – simbolo distintivo nelle carte da gioco